Il singolare del Milan Indoor 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale Boris Becker 7–5, 5–7, 7–6(6).

Teste di serie 

 Boris Becker (finale)
 Goran Ivanišević (semifinali)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Michael Stich (quarti di finale)

 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Petr Korda (semifinali)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1995
ATP Tour 1995